cechowanie (fizyka)
 cechowanie termometru
 cechowanie (kontrola)